«Воскресенье, проклятое воскресенье» () — британский драматический фильм, снятый режиссёром Джоном Шлезингером по сценарию Пенелопы Джиллиат и вышедший на экраны в 1971 году. Главные роли в картине исполнили Гленда Джексон, Питер Финч и Мюррей Хэд. 

Фильм был удостоен ряда наград и номинаций, в том числе премии «Золотой глобус» и пяти наград BAFTA, а также получил четыре номинации на премию «Оскар». В 1999 году он был признан одним из «100 лучших британских фильмов за сто лет» по версии Британского института киноискусства.

Сюжет 
Дэниел Хёрш, доктор-еврей средних лет, и Алекс Гревилл, разведённая женщина за тридцать, состоят в отношениях с одним человеком — скульптором Бобом Элкином. Оба знакомы друг с другом и знают, что Элкин поддерживает отношения с обоими, однако мирятся с ситуацией, опасаясь потерять его. И Дэниел, и Алекс являются близкими друзьями семьи Ходсон, в компании которой проводят воскресные обеды, стараясь не пересекаться друг с другом.

Актёрский состав 

 Питер Финч — доктор Дэниел Хёрш
 Гленда Джексон — Алекс Гревилл
 Мюррей Хэд — Боб Элкин
 Пегги Эшкрофт — миссис Гревилл
 Тони Бриттон — Джордж Хардинг
 Морис Денэм — мистер Гревилл
 Дэниел Дэй-Льюис – юный вандал
 Бесси Лав — телефонистка
 Вивиан Пиклз — Альва Ходсон
 Фрэнк Уиндсор — Билл Ходсон
 Томас Бэптист — профессор Джонс
 Ричард Пирсон — пациент
 Джун Браун — пациентка
 Ханна Норберт — мать Дэниела
 Гарольд Голдблатт — отец Дэниела
 Мари Берк — тётя Астрид

Производство

Разработка 
Джон Шлезингер задумал фильм во время работы над картиной «Вдали от обезумевшей толпы». Он привлёк к проекту писательницу Пенелопу Джиллиат, накануне выпустившую роман о любовном треугольнике, которая, после обсуждения будущего фильма с Шлезингером, написала черновой вариант сценария в течение десяти дней.

Фильм провёл в производстве пять лет и, по словам Шлезингера, имел «… бесконечные задержки. Никто особо не хотел делать наш фильм. Проблемы с подбором актёров. И он [фильм] вышел ужасно дорогим».

Кастинг 
Питер Финч был изначальным выбором Шлезингера на роль Дэниела Хёрша. Финч, однако, к тому моменту подписался на съёмки в фильме «Удел человеческий» Фреда Циннемана, после чего Шлезингер взял на роль Алана Бейтса. Бейтс, в свою очередь, выбыл из фильма из-за занятости на съёмках картины «Посредник», после чего на роль был взят Иэн Баннен. Шлезингер, посчитав, что Баннен некомфортно выглядит в кадре, вскоре уволил его, после чего к роли вернулся Финч, чей фильм «Удел человеческий» так и не сдвинулся со стадии предпроизводства.

Шлезингер планировал предложить главную женскую роль Джин Симмонс, однако взял Гленду Джексон после того, как увидел её в фильме «Влюблённые женщины».

Принятие

Отзывы критиков 
Фильм получил положительные отзывы критиков. На интернет-агрегаторе Rotten Tomatoes он имеет рейтинг 86% на основе 29 рецензий.

Награды и номинации

Литература

Примечания

Ссылки 

Фильмы Великобритании 1971 года
Фильмы на английском языке
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы ЛГБТ-тематики Великобритании
Фильмы на тематику мужской бисексуальности
Фильмы о Лондоне
Фильмы United Artists
Фильмы — лауреаты премии BAFTA
Фильмы — лауреаты премии «Золотой глобус»